A 32.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 2 de maio a 7 de maio de 1978 com um percurso de 789,9 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Genebra, e final em Thyon.
O vencedor foi o holandês Johan Van Der Velde, cobrindo a prova a uma velocidade média de 33,7 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1978
1978 na Suíça
1978 no ciclismo